Лагоде́хи () — небольшой город (до 1962 года — посёлок), центр Лагодехского муниципалитета в Кахетинском регионе Грузии, находящийся на реке Лагодехи (приток Алазани), в 38 км к северо-востоку от станции Цнорис-Цхали (конечный пункт железнодорожной ветви от линии Тбилиси — Телави). 5918 жителей (2014). В городе работают табачно-ферментационный, плодоягодных вин, винодельческий, консервный, эфирномасличный заводы. Также есть сельскохозяйственный техникум.

Район находится на границе с Белоканским районом Азербайджана.

Недалеко от города находится Лагодехский заповедник, учреждённый в 1912 году, с площадью 24 000 га. С недавнего времени преобразован в национальный парк.

История 
Поселение на месте нынешнего Лагодехи было основано в VIII веке, когда по повелению эрисмтавара Арчила I была построена крепость Лакуасти. В конце IX — начале X веков на горе, близ крепости была построена трёхнефная базилика, при которой впоследствии действовал монастырь. После нашествия Шах-Аббаса (1610-е годы) территория Лагодехи была опустошена. В 1830 году, как опорный пост на Лезгинской кордонной Линии, было основано военное поселение Лагодехи. До 1917 года на территории Лагодехи располагалась штаб-квартира полка. Рядом с самим полком в это же время началось строительство небольшого поселения, где оставались жить в основном те, кто закончил военную службу, но по тем или иным причинам не хотел возвращаться на родину. В результате чего опорный пост был преобразован в гражданское поселение в 1857 году. С 1864 по 1897 год шло строительство православной церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В 1912 году был основан Лагодехский заповедник. По состоянию на 1890 год в городе имелась каменная армянская и католическая церкви.

Известные уроженцы, жители 
Эдуард Тигранович Оганезов (03.04.1919 — 04.08.1995) — проектировщик предприятий по добыче полезных ископаемых, лауреат Ленинской премии.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Лагодехи
 Авторский сайт о Лагодехи (История города, современность, новости. Сайт обновляется).
 

Города Грузии